Pyasŭchnik kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Pjaatjnik, reservoar, Plovdiv, 
 Pjastjnik, vattendrag, Plovdiv, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar